Кровяков — фамилия.

Известные носители:
 Кровяков, Максим Максимович (род. 2002) — российский хоккеист.
 Кровяков, Николай Сергеевич (1913—1962) — советский военный историк.
 Кровяков, Сергей (род. 1991) — туркменский пловец.